Sant'Alessio har flere betydninger:
 Sant'Alessio in Aspromonte, en by i Calabrien, Italien
 Sant'Alessio Siculo, en italiensk by i regionen Sicilien i Italien
 Sant'Alessio con Vialone, en italiensk by i regionen Lombardiet i Italien